Первая Федеральная Лига Югославии 1964/1965 () — 36-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1964/1965
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1964 году
Спорт в Югославии в 1965 году